Joseph Bakir (kurdisch Yosef Bekir, * 1971 in Afrin) ist ein deutscher Künstler Kurdisch-Syrischer Herkunft.

Leben 
Bakir absolvierte seine Ausbildung von 1984 bis 1989 am Kunstzentrum in Aleppo und studierte von 1990 bis 1994 an der Fakultät der schönen Künste der Universität Damaskus. Seinen Abschluss machte er mit einem Diplom in Malerei. Von 1994 bis 1996 schloss er ein Postgraduierten-Studium der Malerei an. Bakir lebt seit 1997 in Deutschland und ist Mitglied im Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler.

Gruppenausstellungen (Auswahl) 
 2016: Schweinfurt Orient trifft Okzident
 2013: Köln
 2011: Siegburg
 2009: Galerie Carre dore, Monako, Frankreich
 2009: Düsseldorf
 2007: Herz für Herz ; stiftung, dss charity-art Gallery, München
 2007: Galerie Mensing, München
 2004–2005: Jahres-Ausstellung der BBK Mitglieder in der Galerie Der Künstler, München
 2004: 5 Kunstmaler, Stockholm, Sweden
 2003: Galerie Am Eichholz, Murnau
 2003: K, Galerie im Maxfourm, München.
 2000: Glückshafen, Galerie Orangerie, München
 1999: Zimmer mit Absicht, Installation im Hotel Mariandl, München
 1993: Galerie Aram, Damaskus
 1991: Zentrum der Kultur, Damaskus
 1988: Nationalmuseum von Aleppo

Einzelausstellungen (Auswahl) 
 2017  Volks Bank, Viersen
2016  gallery Ca art ,zülpich
2015  Kunsthaus Langenfeld
2014  Galerie Hof 3, Kalkar
2013  Kleve
2008: messe, München
 2007: bau zwei Skulpturen über die thema Meerjungfrau, Deutschland
 2006: Galerie Kauffmann, Nördlingen-Möttingen
 2005: Drissien Galerie, München
 2004: Galerie Noack, Augsburg
 2003: Künstler Haus, München
 2002: EinWeltHaus, München
 2001: Galerie Am Kloster, München
 2000: Mozart Nacht, Installation, Landsberg am Lech
 1996: Galerie Khangi, Aleppo
 1995: Galerie Nassir Schora, Damaskus

Auszeichnungen 
 1981: Syrischer Kinder-Kunst-Preis
 1988: Beste Skulptur, Nationalmuseum von Aleppo
 1994: Auszeichnung für den besten Studienabschluss, Fakultät der schönen Künste, Damaskus

Weblinks 
 Persönliche Website

Einzelnachweise 

Maler (Deutschland)
Syrer
Geboren 1971
Mann